Lyctus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1792. Lyctus ingår i familjen kapuschongbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kapuschongbaggar
Lyctus (Bostrichidae)